Лично-командный чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1973 года проходил с 10 по 14 июля в Москве на Центральном стадион имени В. И. Ленина. На протяжении пяти дней было разыграно 36 комплектов медалей.

Главное событие чемпионата произошло в секторе для метания диска. Фаина Мельник установила новый мировой рекорд — 67,58 м. Предыдущее достижение, которое принадлежало ей же (67,44 м, 25 мая 1973 года), было улучшено на 14 сантиметров. Этот мировой рекорд стал седьмым в карьере олимпийской чемпионки 1972 года.

Александр Корнелюк стал третьим спринтером в истории страны, пробежавшим дистанцию 100 метров за 10,0 по ручному хронометражу. Ранее аналогичного достижения добились Владислав Сапея (дважды в 1968 году) и Валерий Борзов (четыре раза в 1969—1972 годах).

Двукратный олимпийский чемпион 1972 года Борзов на этом чемпионате ограничился победой на дистанции 200 метров и третьим местом в эстафете 4×100 метров.

В прыжке с шестом Юрий Исаков улучшил собственный рекорд СССР на 5 сантиметров. Новым ориентиром для советских шестовиков стала высота 5,41 м.

Эльвира Озолина спустя девять лет вернула себе всесоюзное достижение в метании копья — 63,12 м. С 1960 по 1964 годы она четырежды обновляла мировой рекорд, который затем на Олимпийских играх в Токио побила Елена Горчакова (62,40 м).

Серебряный призёр Олимпийских игр 1972 года Евгений Аржанов за явным преимуществом выиграл финал в беге на 800 метров. Результат 1.45,5 оказался лучшим в истории чемпионатов СССР и всего 0,2 секунды уступил национальному рекорду того же Аржанова. Ближайший преследователь проиграл ему более полутора секунд.

Впервые в истории Советского Союза два человека в одном забеге на 10 000 метров пробежали дистанцию быстрее 28 минут. Отличились Николай Свиридов (27.58,6), ставший чемпионом страны, и Павел Андреев (27.59,8), занявший второе место. Близок к покорению этого рубежа был и бронзовый призёр Вадим Мочалов — 28.01,0. До рекорда Рашида Шарафетдинова (27.56,4) лидеру не хватило чуть более 2 секунд.

Неожиданное поражение в женском толкании ядра потерпела олимпийская чемпионка и рекордсменка мира Надежда Чижова. Она уступила своему лучшему результату более полутора метров и пропустила вперёд Светлану Долженко из Кишинёва.

Янис Лусис в шестой раз подряд и в 11-й раз за последние 12 лет стал чемпионом страны в метании копья.

В течение 1973 года в различных городах были проведены также чемпионаты СССР в отдельных дисциплинах лёгкой атлетики:

 4 марта — чемпионат СССР по кроссу (Евпатория)
 4—6 июля — чемпионаты СССР по марафону, многоборьям и ходьбе на 50 км (Москва)

Командное первенство

Призёры

Мужчины

Женщины

Чемпионат СССР по кроссу 
Чемпионат СССР по кроссу 1973 года прошёл 4 марта в курортном городе Евпатория, Украинская ССР.

Мужчины

Женщины

Чемпионаты СССР по марафону, многоборьям и ходьбе на 50 км 
Чемпионы СССР в марафоне, многоборьях и спортивной ходьбе на 50 км определились 4—6 июля в Москве на Центральном стадион имени В. И. Ленина. 22-летний Виктор Краузе из Алма-Аты, бежавший всего второй марафон в своей жизни, выиграл чемпионат СССР у трёхкратного призёра национальных первенств Юрия Великородных. Спортсмены показали одинаковый результат 2:17.14,6, а победитель был определён только по фотофинишу.

В ходьбе на 50 км чемпионом страны впервые стал Отто Барч, прервавший серию Вениамина Солдатенко из четырёх побед подряд.

Мужчины

Женщины 

* Для определения победителя в соревнованиях многоборцев использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы приведён в скобках.

Примечания

См. также 
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении 1973
 Кубок Европы по лёгкой атлетике 1973

Литература

Ссылки 
 

Март 1973 года
Июль 1973 года
Спорт в России в 1973 году
Спорт на Украине в 1973 году
1973 год в Крыму
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
Спортивные соревнования в Евпатории
Соревнования по лёгкой атлетике на Украине
1973 год в Москве
Чемпионаты СССР в 1973 году
1973 год в лёгкой атлетике